Norbert Guthier (* 1954 in Heppenheim) ist ein deutscher Fotograf.

Leben 
Guthier schloss 1982 ein Kommunikationsdesign-Studium in Darmstadt ab und arbeitet seither als selbstständiger Fotograf. Er lebt in Frankfurt am Main. Seit 1985 ist Guthier Mitglied im Bund Freischaffender Foto-Designer (BFF) und seit 2005 Mitglied bei der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt (ZGF), deren weltweite Projekte er ehrenamtlich mit der Kamera dokumentiert.

Im Jahr 1990 erbaute er ein Fotostudio im Westen von Frankfurt am Main, welches er bis 2007 ausschließlich selber nutzte. Ab 2007 wurde es auch an andere Fotografen und Filmproduktionen vermietet und ist bis heute unter dem Namen Westside Studios als größtes Mietstudio in Frankfurt am Main aktiv. Norbert Guthier zog sich 2013 aus dem Studio zurück und widmet sich seit dem privaten und ehrenamtlichen Projekten. 

Bekannt wurde Guthier vor allem als Fotograf erotischer Akte. Er gab mehrere Bildbände mit erotischen Fotografien heraus. Gelobt wurde in Rezensionen neben der Opulenz vor allem seine zurückhaltende Art des Fotografierens.

Ausstellungen (Auswahl) 
 1994: Tischmann Speyer, Messeturm, Frankfurt, Gruppenausstellung
 1996: Kamera- und Fotomuseum Leipzig, Gruppenausstellung Ästhetik der Lüste I
 1997: Kamera- und Fotomuseum Leipzig, Einzelausstellung bodytransfer
 1998: Montague Art Galleries, New York City, Gruppenausstellung
 1999: Internationales Theater, Frankfurt, Einzelausstellung
 2000: Kamera- und Fotomuseum Leipzig, Gruppenausstellung Ästhetik der Lüste II
 2002: Kamera- und Fotomuseum Leipzig, Gruppenausstellung Ästhetik der Lüste III
 2004: Mannheimer Kunstverein, Gruppenausstellung Collectors I, Erotische Fotografien aus der Sammlung Günter Braus
 2005: Kamera- und Fotomuseum Leipzig, Gruppenausstellung Ästhetik der Lüste IV
 2005: EIBTM, Barcelona, Einzelausstellung  A balloon tells a story........
 2006: Kunsthalle Arnstadt, synErgon Gemeinschaftsprojekt mit dem Maler Christian M. Knecht
 2007: Kunsthalle Dresden, Gruppenausstellung beauty & bliss

Auszeichnungen (Auswahl) 
 2000: BFF Award
 2000: Designers Digest Photodesign made in Germany Top 100
 2000: 8.Polaroids European Final Art Awards
 2001: michelle7's best book of the year 2001 – "kinky& blissful" kategorie erotik
 2003: michelle7's best book of the year 2003 – "guthier no.3" kategorie erotik
 2007: michelle7's best book of the year 2007 – „in flagranti“ kategorie erotik
 2011: Internationale Kodak Fotokalender-Preis – „Die versunkene Welt von Angkor“ Weingarten

Veröffentlichungen 
 mit Dieter Bartetzko und Gregor Krisztian: Frankfurt am Main: Gesichter einer Stadt. Hugendubel, München 1993, ISBN 3-88034-741-7.
 Bodytransfer. Norbert Guthier, Frankfurt 1996, ISBN 3-00-000743-1.
 Kinky & Blissful. Edition Olms, Hombrechtikon/Zürich 2001, ISBN 3-283-00422-6.
 mit Alan Carle: The Botanical Ark. Frankfurt 2002, ISBN 3-00-008660-9.
 Guthier No. 3. Edition Braus im Wachter-Verlag, Heidelberg 2003, ISBN 3-89904-071-6.
 synErgon. intim-i-see, Frankfurt 2006, ISBN 3-00-017462-1.
 In flagranti. Edition Skylight, Oetwil am See/ Zürich 2007, ISBN 978-3-03766-579-4.
 Sinsation. Edition Skylight, Oetwil am See/ Zürich 2010, ISBN 978-3-03766-609-8.
 jazz & beyond. Jazzwerkstatt, Berlin 2012, ISBN 978-3-9814852-1-9.

Weblinks 
 Website von Norbert Guthier

Einzelnachweise 

Fotograf (20. Jahrhundert)
Fotograf (21. Jahrhundert)
Fotograf (Frankfurt am Main)
Deutscher
Geboren 1954
Mann